John Moffet ist der Name folgender Personen:

* John Moffet (Politiker) (1831–1884), US-amerikanischer Politiker
 John Moffet (Schwimmer) (* 1964), US-amerikanischer Schwimmer